História
 Batalha de Tuiuti

Topônimos
 Tuiuti (São Paulo) — município do estado de São Paulo, Brasil
 Morro do Tuiuti — acidente geográfico na cidade de Rio de Janeiro, Brasil
 Tuiuti (Paraguai) — pântano no Paraguai

Outros
 Universidade Tuiuti do Paraná
 Paraíso do Tuiuti

Desambiguações de topônimos